Кубок России по фигурному катанию («Кубок России — Ростелеком») — серия ежегодных всероссийских соревнований по фигурному катанию, организуемая Федерацией фигурного катания на коньках России. Соревнования Кубка России включают пять этапов и финальный турнир, в рамках которых спортсмены выявляют победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Наиболее частые места проведения этапов и финала: Москва, Казань, Самара, Пермь, а также Йошкар-Ола, Сочи и Сызрань.

В 2022 году Россию отстранили от участия и проведения соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев, по причине военного вторжения на Украину. В том числе был отменён российский этап Гран-при ISU, проводившийся ежегодно с 1996 года. В ответ на это ФФККР организовала локальное внутрироссийское «Гран-при», которое было создано на основе Кубка России и заменило его в соревновательном календаре.

Состав участников 
Соревнования проводятся для двух разрядов:
 взрослые — по разряду Мастера спорта (МС), при условии, что спортсмен достиг 14 лет — не более 18 спортсменов в виде
 юниоры — по разряду Кандидаты в мастера спорта (КМС) — по одиночному катанию (не более 30 спортсменов в виде), парному катанию и танцам на льду.
К участию в этапах Кубка допускаются сильнейшие спортсмены территориальных организаций ФФКК России. В одиночном катании спортсмены могут быть заявлены только на два этапа Кубка по одному из разрядов: КМС или МС. Состав участников утверждается Президентом Федерации по рекомендации всероссийского тренерского совета.

Этапы Кубка России 
Этапы Кубка России проводятся с сентября по декабрь. Спортсмены, занявшие на I и II этапах Кубка места с 1 по 8, допускаются к участию в III, IV и V этапах.

По результатам участия в двух этапах Кубка России определяется допуск спортсменов (пар) к участию в чемпионате России, Первенствах России и финале Кубка.

Места проведения этапов Кубка России:

Финал Кубка России 
В финальном турнире Кубка России, традиционно проходящем в феврале, участвуют фигуристы, набравшие на этапах Кубка наибольшую сумму очков, начисляемых за занятые места. Также в финал допускаются кандидаты во взрослую и юниорскую сборные России. Окончательный состав финалистов утверждается Президентом ФФККР, с учётом рекомендаций всероссийского тренерского совета. В каждом виде программы допускаются до 12 спортсменов (пар). Всего не более 144 человек.

Медалисты финала Кубка России среди взрослых:

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 , официальный сайт ФФККР.
  на официальном сайте ФФККР.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Финал Кубка России — Ростелеком 2014—2015 на официальном сайте ФФККР.
 
 Лента статей о Кубке России по фигурному катанию на RSport.ru

Соревнования по фигурному катанию в России